En la mitología y el folclore, un Trickster es un dios, diosa, espíritu, héroe humano o animal antropomórfico que hace bromas o desobedece las reglas normales y el comportamiento convencional.

Trickster puede también hacer referencia a:

 Trickster (arquetipo), arquetipo en la psicología analítica del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung.
 Trickster (canción), decimoctavo sencillo de 2008 de la cantante japonesa y seiyū Nana Mizuki.
 Sacred Trickster, canción de 2009 de la banda Sonic Youth.
 Trickster, personaje principal de Persona 5.
 Trickster, supervillano en el universo de DC Comics y principalmente un enemigo de Superman.
 Trickster Online, juego gratuito, 2D isométrico MMORPG desarrollado por la compañía coreana Ntreev Soft.
 Tricksters, episodio 17 de The Flash.